Waxenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Waxenberg (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Oberneukirchen, Oberösterreich
 Waxenberg (Oberpfalz), ehemalige Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Waxenberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Bayern

 Waxenberg (Waldviertel), , Berg im Waldviertel, Niederösterreich
 Waxenberg (Dunkelsteinerwald), , Berg im Dunkelsteinerwald, Niederösterreich

 Burgruine Waxenberg, bei Waxenberg im Mühlviertel, Oberösterreich

siehe auch:
 Waxenberger Forst, ehemaliges gemeindefreies Gebiet, 1972 geteilt in Waxenberger Forst West und  Waxenberger Forst Ost
 Waxenberger Bach, linker Oberlauf des Kleinen Perlbachs, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Wachsenberg
 Waxenberger